Эмчу (, ) — река на юго-западе Китая, приток Меконга.

География 
Река берёт начало на границе провинции Цинхай и Тибетского автономного района, и под названием Цзицюй течёт на юго-восток сквозь уезд Дзадё провинции Цинхай. В районе 96 меридиана восточной долготы, встретив хребет Вудвилл-Ронхилла, река поворачивает на юг, и течёт вдоль него на юг и юго-восток, вновь оказываясь на территории Тибетского автономного района, и в районе Каруба впадает в Ланьцанцзян (Меконг).

Примечания 

Реки Цинхая
Реки Тибетского автономного района
Притоки Меконга